Miejscowości w USA:
 Dahlonega – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Lumpkin
Gminy w USA:
 Dahlonega (ang. Dahlonega Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wapello